Сержпутовский — фамилия; имеет женскую форму Сержпутовская.
 Сержпутовский, Адам Осипович (1789—1859) — русский генерал-лейтенант.
 Сержпутовский, Александр Казимирович (1864—1940) — белорусский этнограф и фольклорист.
 Сержпутовский, Иван Осипович (1850—1909) — русский библиограф и библиофил.
 Сержпутовский, Осип Адамович (1826—1900) — русский генерал от кавалерии.